Le nom Berkley peut désigner plusieurs localités :
aux  :
Berkley (Colorado), dans le Colorado
Berkley (Iowa), dans l'Iowa
Berkley (Massachusetts), dans le Massachusetts
Berkley, dans le Michigan
Berkley en Virginie
au 
Berkley, dans le Somerset

Elizabeth Berkley, une célébrité du cinéma américain